Wieczór przy balustradzie – czwarty album zespołu Variété. Nagrania zrealizowano w styczniu 1996 r. w studiu „SPAART” w Boguchwale.

Lista utworów

Skład 
 Grzegorz Kaźmierczak – wokal, klawisze
 Marek Maciejewski – gitara
 Wojtek Woźniak – gitara basowa
 Tomek Dorn – perkusja

Realizacja nagrań 
 Andrzej "Kurczak" Karp i Piotr Sitek

Przypisy

Bibliografia 
 

Albumy Variete
Albumy muzyczne wydane w roku 1996